Mirlović Polje je selo u Hrvatskoj. Svetac zaštitnik je sv. Ilija. Dan sela je 20. srpnja.

Na strmim padinama Svilaje, na izvoru rijeke Čikole, u sjeveroistočnom dijelu Petrova polja nalazi se Mirlović Polje. Naselje kao da dugim rukama s rubova planine grli plodnu zemlju što se nekoliko kilometara niže širi u najveće poljoprivredno područje ovog dijela Hrvatske.  
Stočarstvo, pretežno ovčarstvo, uz skromne poljoprivredne resurse, od pamtivijeka je bila glavna djelatnost stanovništva.  
Kao posljedica velikosrpske agresije na Hrvatsku selo je teško stradalo, što od pljačkaških horda koje su uništavale sve hrvatsko u okupiranom dijelu sela, do teškog razaranja onog malog dijela koji nije pao u srpske ruke. U svakom slučaju sva materijalna dobra do oslobođenja bila su totalno uništena, a život je izgubio i veći broj mještana u uniformi Hrvatske vojske te u postrojbama MUP-a.

Stanovništvo

Broj stanovnika 

2001. godina: 165 stan.
2011. godina: 170 stan.

Blizina gradova 

-Drniš 18 km

-Split 56 km

-Knin 34 km

-Šibenik 50 km

Izvori u Mirlović Polju 

U Mirlović polju postoji nekolko izvora; glavni je izvor rijeke Čikole, a sporedni su Mala Kanjavača, Velika Kanjavača te Đurovac.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Ružić